Utterslev har flere betydninger:

 Utterslev (København) – en bebyggelse i Utterslev Sogn (Københavns Kommune), som hører til Nordvestkvarteret (bydelen Bispebjerg).
 Utterslev Mose – en mose samt området omkring mosen ved Utterslev, København.
 Utterslevkredsen – en valgkreds i Københavns Storkreds
 Utterslev (Lolland Kommune) – en landsby i Utterslev Sogn (Lolland Kommune)
 Lille Utterslev – en mindre landsby ligeledes på Lolland.
 Utterslev Mader – et engområde nord for Utterslev på Lolland

Se også
 Ullerslev